Amerikai Egyesült Államok
 Appledale (Washington)

 Kanada
 Appledale (Brit Columbia)